Orgel von St. Martin steht für:
 Orgel von St. Martin (Memmingen), die Orgel der Stadtpfarrkirche St. Martin in Memmingen
 Orgeln der Basilika St. Martin (Weingarten), die Orgeln der Basilika St. Martin in Weingarten
 Orgel der Pfarrkirche St. Martin (Düdelingen), die Orgel der Pfarrkirche St. Martin in Düdelingen
 Orgel der Martinikerk (Sneek), die Orgel der Martinikerk in der niederländischen Stadt Sneek